Энрике Пичон-Ривьере (; 25 июня 1907, Женева, Швейцария — 1977, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский психиатр, социолог и социальный психолог. Один из основоположников психоанализа в Аргентине; в 1940 основал, вместе с Гарма (Garma), Каркано (Carcano) и Расковски (Rascovsky) Аргентинскую психоаналитическую ассоциацию. Также является основателем аргентинской Школы социальной психологии.

Родители его были французами и приехали в Аргентину, когда ему было 3 года.

Библиография (на испанском языке) 
 Rambaut, Leo; Diccionario Crítico de Psicología Social, según la teoría del Dr. Enrique Pichon-Rivière, 2002, ISBN 987-43-3367-7.
 Pichon-Rivière, Enrique; Diccionario de Psicología Social, compilación temática de sus escritos realizada por Pichon Rivière, Joaquín, y cols., ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1995.
 ZITO LEMA, Vicente; entrevistas a PICHON-RIVIÈRE, Enrique; Conversaciones… sobre el arte y la locura , transcripción de grabaciones, ed. Ediciones Cinco, Buenos Aires, 9ª, 1993.
 Pichon-Rivière, Enrique; El proceso creador, ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1987.
 Pichon-Rivière, Enrique; El proceso grupal, ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1985.
 Pichon-Rivière, Enrique y PAMPLIEGA de QUIROGA, Ana; Psicología de la vida cotidiana, ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1985.
 Pichon-Rivière, Enrique; Teoría del vínculo, selección temática de transcripciones de sus clases, años 1956/57, realizada por TARAGANO, Fernando; ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1985.
 Pichon-Rivière, Enrique;  , ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1985.
 Pichon-Rivière, Enrique; La Psiquiatría, una nueva problmática, ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1983.

Примечания

Ссылки 
 Pichon Riviere en Portalpsicologia.org 
 http://www.antroposmoderno.com/biografias/pichonriviere.html 
 http://www.psiconet.com/argentina/historia/pichon.htm 

Психологи Аргентины
Социологи Аргентины
Психоаналитики по алфавиту
Психологи по алфавиту
Социологи по алфавиту